Davit Hambardzumyan – tuffatore sovietico naturalizzato armeno
 Hovhannes Hambardzumyan – calciatore armeno
 Vyačeslav Hambarjowmyan – calciatore sovietico